Westford kan syfta på:

 Westford, Massachusetts, USA
 Westford, New York, USA
 Westford, Somerset, England
 Westford, Vermont, USA